Il toponimo San Matías può riferirsi a diverse località:

 San Matías, comune della Bolivia nel dipartimento di Santa Cruz
 San Matías, comune di El Salvador nel dipartimento di La Libertad
 San Matías, comune dell'Honduras nel dipartimento di El Paraíso